Marc Fulvi Nobílior I, cònsol el 189 aC 
 Marc Fulvi Nobílior II, cònsol el 159 aC 
 Marc Fulvi Nobílior (tribú militar), tribú dels soldats 
 Marc Fulvi Nobílior (conspirador), catalinari